Municipio de Waverly puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Waverly (condado de Codington, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Codington.
 Municipio de Waverly (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Waverly (condado de Cheboygan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cheboygan.
 Municipio de Waverly (condado de Van Buren, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Waverly (condado de Martin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Martin.
 Municipio de Waverly (condado de Lincoln, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Waverly (condado de Lackawanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lackawanna.